Зимняя Универсиада 1975 — VIII зимняя Универсиада, прошла в итальянском альпийском городе Ливиньо в провинции Сондрио с 6 по 13 апреля 1975 года.

Универсиада проводилась как Всемирный Университетский лыжный чемпионат (), так как в программу включены только два вида спорта: горные лыжи и лыжные гонки.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 5 || 3 || 3 || 11
|- style="background:#ccccff"
|| 2 || align=left |  || 3 || 3 || 6 || 12
|-
|| 3 || align=left |  || 2 || 4 || 1 || 7
|-
|| 4 || align=left |  || 2 || 0 || 0 || 2
|-
|| 5 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
|| 6 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 7 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
|| 8 || align=left |  Лихтенштейн || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Ссылки 

Зимние Универсиады
Международные спортивные соревнования в Италии
Спортивные соревнования в Ломбардии
Апрель 1975 года
Спорт в Италии в 1975 году